Ву́лиця Потебні́ (також Ву́лиця Акаде́міка Потебні́) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Академіка Потебні — вулиця в Солом'янському районі Києва.
 Вулиця Олександра Потебні — вулиця у Вознесенську.
 Вулиця Олександра Потебні — вулиця в Дніпрі.
 Вулиця Потебні — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Потебні — вулиця в Залізничному районі Львова.
 Вулиця Потебні — вулиця в Харкові

Вулиці, названі на честь людей